Transportes
 Trem, composição ferroviária

Cinema
Le Train, filme com Jean-Louis Trintignant e Romy Schneider, exibido no Brasil como O Trem
The Train, filme com Burt Lancaster e Jeanne Moreau, traduzido no Brasil como O Trem

Outros usos
 Trem Desportivo Clube, clube de futebol brasileiro

Desambiguação